Tanzania
Kipili – circoscrizione del distretto di Nkasi
Kipili – circoscrizione del distretto di Sikonge